Sino ist:
 eine deutsche Rockband, siehe SINO
 eine alternative Schreibweise für Sinoe County, eine Verwaltungsregion Liberias
 der lateinische Name für China
 eine Vorsilbe (Präfix) für chinesisch bzw. China

Siehe auch:
 Sinoe
 Sinologie (Chinakunde)
 Sinotibetische Sprachen
 Sinokoreanisch
 Sino-Amerikaner 
 Sino Land, chinesisches Unternehmen